Kazimierz Chojnacki (generał MO)
 Kazimierz Chojnacki (pilot)